Jeaustin Campos Madriz (San José, 30 de junho de 1971) é um ex-futebolista e treinador de futebol costarriquenho, que atuava como volante.

Carreira
Como jogador, Campos atuou entre 1991 e 1992, debutando no Pérez Zeledón. Destacou-se ainda com as camisas do Saprissa e do LG Cheetahs / Anyang LG Cheetahs (atual FC Seoul) da Coreia do Sul, única equipe que defendeu fora de seu país natal.

Encerrou prematuramente sua carreira em 2002, após sua terceira passagem pelo Saprissa.

Fora das quatro linhas
Após deixar os gramados, Campos foi nomeado diretor-esportivo do Saprissa, mas com a demissão de Hernán Medford do comando técnico em 2006, foi escolhido como novo treinador da equipe, onde trabalhou até 2009, quando foi contratado pelo Bayamon FC de Porto Rico no ano seguinte.

Entre 2011 e 2013, comandou ainda o Pérez Zeledón e a Seleção Porto-Riquenha de Futebol, voltando novamente ao Saprissa para exercer a função de diretor-esportivo.

Seleção
Pela Seleção Costarriquenha de Futebol, Campos jogou 8 partidas entre 1993 e 2002, não marcando nenhum gol.

Acabou esquecido para a disputa da Copa América de 2001 e da Copa Ouro da CONCACAF de 2002. Também foi cotado para participar da Copa de 2002, mas sua aposentadoria precoce minou as chances do volante de atuar na competição - o único torneio disputado por ele com a camisa dos Ticos foi a Copa Ouro da CONCACAF de 2000.

Ligações externas
 Perfil em Ogol
 Perfil de Campos no site da K-League

Naturais de San José (Costa Rica)
Futebolistas da Costa Rica
Treinadores de futebol da Costa Rica
Futebolistas do Deportivo Saprissa
Futebolistas do FC Seoul
Treinadores do Deportivo Saprissa